Ипсили — греческий топоним. Может означать:

 Ипсили (Арголида) — остров в заливе Арголикос.
  — остров в заливе Сароникос.